Ferdinand van Bourbon-Sicilië (1869-1960), zoon van Alfons van Bourbon-Sicilië en Maria Antonia van Bourbon-Sicilië
Ferdinand van Bourbon-Sicilië (1903-1905), zoon van Karel Maria van Bourbon-Sicilië en Maria de las Mercedes van Spanje